Miejscowości o tej nazwie:
 Gilson – osada w Anglii

Osoby o tym nazwisku:
 Étienne Gilson – francuski filozof i historyk filozofii
 Georges Gilson – rzymskokatolicki duchowny
 Paul Gilson – belgijski kompozytor i pedagog

Inne:
 (11006) Gilson – planetoida z pasa głównego asteroid